Tra le competizioni dello sci alpino ai XX Giochi olimpici invernali di  lo slalom speciale maschile si disputò sabato 25 febbraio sulla pista Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere; l'austriaco Benjamin Raich vinse la medaglia d'oro, i suoi connazionali Reinfried Herbst e Rainer Schönfelder rispettivamente quella d'argento e quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era il francese Jean-Pierre Vidal, che aveva vinto la gara dei XIX Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Deer Valley precedendo il connazionale Sébastien Amiez (medaglia d'argento) e Raich (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era lo stesso Raich, vincitore a Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005 davanti a Schönfelder e all'italiano Giorgio Rocca.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione

1ª manche:
Ore: 15.00 (UTC+1)
Pista: Giovanni Alberto Agnelli
Partenza: 2 240 m s.l.m.
Arrivo: 2 030 m s.l.m.
Dislivello: 210 m
Porte: 62
Tracciatore: Gert Ehn (Austria)

2ª manche:
Ore: 18.30 (UTC+1)
Pista: Giovanni Alberto Agnelli
Partenza: 2 240 m s.l.m.
Arrivo: 2 030 m s.l.m.
Dislivello: 210 m
Porte: 62
Tracciatore: Vincencij Jovan (Croazia)

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 2006

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom speciale maschile